Алекса́ндр Кругло́в: Круглов, Александр Васильевич (1853—1915) — русский писатель, поэт и журналист, издатель.
 Круглов, Александр Георгиевич (1924—2010) — советский и русский писатель, журналист, политический деятель Крыма и Севастополя.
 Круглов, Александр Иосифович (род. 1950) — советский и украинский учёный, исследователь Холокоста.